FCO steht für:
 Faliro Coastal Zone Olympic Sports Complex, Sportzentrum in Athen
 Flughafen Rom-Fiumicino in Italien (IATA-Code)
 Foreign and Commonwealth Office, das Außenministerium des Vereinigten Königreichs
 FC Oberneuland, einem Bremer Fußballclub
 Fechtclub Offenbach, einem Fechtsportverein in Offenbach am Main

FCO